Le nom Gordon a été utilisé par plusieurs cyclones tropicaux dans le bassin de l'océan Atlantique depuis 1988, en remplacement de Gilbert. Il a été aussi utilisé dans le bassin ouest du Pacifique Nord de 1979.

Atlantique nord 

 Ouragan Gordon (1994) : fit  victimes en Haïti et 23 ailleurs sur son passage. Aux États-Unis, il laissa pour  de dommages. Malgré tout le nom ne fut pas retiré des listes ;
 Ouragan Gordon (2000) : se forma près du Guatemala, traversa le Yucatán avant de faiblir au niveau de tempête tropicale et de frapper la Floride. Vingt quatre morts lui sont attribués ; 
 Ouragan Gordon (2006) : se forma dans le centre de l'Atlantique, atteignit la catégorie 3, un ouragan majeur, avant de traverser les Açores à la catégorie 1. Il devint post-tropical ensuite et affecta la côte ouest de l'Europe ; 
 Ouragan Gordon (2012) : un ouragan de catégorie 2 qui touche l'est de Açores une fois redescendu à la catégorie 1 sans dommages importants ;
 Tempête tropicale Gordon (2018) : un système qui s'est rapidement formé près de la Floride et a donné de fortes pluies le long de la côte du golfe du Mexique et de la vallée du Mississippi.

Pacifique 

Gordon est le nom donné par le Central Pacific Hurricane Center, entre parenthèses sont indiqués les noms utilisés par le Joint Typhoon Warning Center et l’Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines
 La tempête tropicale sévère Gordon de 1979 (T7910, 07W, Herming) : forte tempête qui frappa la Chine ;
 Le typhon Gordon de 1982 (T8216, 16W) : un typhon de catégorie 3 qui reste en mer ;
 La tempête tropicale Gordon de 1985 (T8527, 24W) : un faible système qui toucha la côte du Vietnam ;
 Le super typhon Gordon de 1989 (T8908, 11W, Goring) : un typhon de catégorie 5 qui traversa la partie nord de Luçon aux Philippines à son maximum d'intensité puis atteignit Hong Kong comme une forte tempête tropicale. Gordon fit 306 morts dans les divers pays touchés et laissa  sans-abris dans les Philippines.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme